Гау́ти:

 Гаути — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии;
 Гаути — остановочный пункт дизель-поездов в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.